Нугманов, Нагуманов () — татарське прізвище. Відомі носії:

 Нагуманов Андрій Рафаїлович (нар. 1987) — російський футболіст.
 Нагуманов Дайлягай Сирайович (1922—1944) — радянський офіцер, учасник Великої Вітчизняної війни, Герой Радянського Союзу.
 Нагуманов Роман Рафаїлович (нар. 1985) — російський футболіст.
 Нугман Мустафа (1912—1976) — татарський поет, викладач КДУ.